Flatör är öar i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 47 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors.
Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 420 meter i sydväst-nordöstlig riktning.

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet